Fibulocoela är ett släkte av svampar. Fibulocoela ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Fibulocoela